Mosnac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mosnac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes